Открытый чемпионат Катара 2013 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 30 декабря по 5 января.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 5 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ришар Гаске выигрывает свой 1й титул в сезоне и 8й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Николай Давыденко уступает 1й финал в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кристофер Кас выигрывает 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Филипп Кольшрайбер выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара среди мужчин

 Мировой тур ATP 2013 года

 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Катара среди женщин 2013

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Катар
Теннис
Декабрь 2012 года
Январь 2013 года
2013